Miss Potter (film) - Britse film uit 2006, verfilming van het leven van onderstaand persoon
 Beatrix Potter - Brits kinderboekenauteur en mycologe
 Miss Edith Potter - schilderij van Julian Alden Weir